Села:
 Андріяшівка — Вінницька область, Крижопільський район
 Андріяшівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Андріяшівка — Одеська область, Подільський район
 Андріяшівка — Сумська область, Роменський район

Залізниця:
 Андріяшівка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці